Atlético Sanluqueño Club de Fútbol – hiszpański klub piłkarski, występujący w Tercera División, mający siedzibę w mieście Sanlúcar de Barrameda.

Sezony 

 7 sezonów w Segunda División B
 35 sezony w Tercera División

Znani piłkarze 
 Nolito

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

Hiszpańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1948
Kadyks (prowincja)